

Presentación previa 
Damir Džumhur fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Antonio Veić.

Cabezas de serie 

  Filip Krajinović (Semifinales)
  Damir Džumhur (Segunda ronda)
  Marsel İlhan (Finalista)
 ''' Tobias Kamke (Primera ronda)

<ol start=5>
  Alexander Kudryavtsev ''(Primera ronda)
  Radu Albot ''(Primera ronda)
  Nikoloz Basilashvili ''(Primera ronda)
  Victor Hănescu ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Mersin 2015